O termo Essex refere-se a diferentes entradas na Wikipédia:

Essex é o nome de diversos navios:

 Essex (baleeiro) afundado por uma baleia
 USS Essex (CV-9) porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos

Essex é o nome de diversas cidades dos Estados Unidos e Canadá:

 Essex, Ontário, Canadá
 Essex, Montana, Estados Unidos
 Essex, Connecticut, Estados Unidos
 Essex, Illinois, Estados Unidos
 Essex, Iowa, Estados Unidos
 Essex, Maryland, Estados Unidos
 Essex, Missouri, Estados Unidos

Essex é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Essex (Massachusetts)
 Condado de Essex (Nova Jersey)
 Condado de Essex (Nova Iorque)
 Condado de Essex (Virgínia)

Ou ainda:

 o condado de Essex, no Reino Unido;
 o antigo Reino de Essex;
 Robert Devereux, 2º Conde de Essex (favorito da Rainha Isabel I de Inglaterra);
 o título de nobreza Conde de Essex

Desambiguação